Berlin je lahko:

 Berlin, prestolnica in največje mesto Nemčije
 Berlin, do leta 1916 ime mesta Kitchener v Ontariu (Kanada)
 Observatorij Berlin
 Berlin Dutchmen, nekdanji profesionalni hokejski klub iz Berlina
 Berlin (roman), avtor Aleš Šteger
 Berlin, Alexanderplatz, roman Alfreda Döblina iz leta 1929 in istoimenska filmsko-televizijska miniserija režiserja Rainerja Wernerja Fassbinderja (1980)
 Berlin (priimek)
 Irving Berlin (1888 - 1989), rusko-ameriški skladatelj judovskega rodu
 Isaiah Berlin (1909 - 1997), latvijsko-britanski politični filozof in zgodovinar idej judovskega rodu
 Jonathan Berlin (*1994), nemški igralec
 Laura Berlin (*1990), nemška igralka in model